Molise ou Molisé peut désigner : 
 Molise, une région géographique et historique d'Italie centrale, plus récemment née de la séparation avec la région Abruzzes, le .
 Molise, une commune italienne de la province de Campobasso dans la région Molise
 Le comté de Molise est une unité administrative du premier royaume de Sicile, puis du royaume de Naples et enfin du royaume des Deux-Siciles.
Molise est également l'appellation de produits agricoles de qualité reconnus, au niveau européen, d'origine protégée (AOP) et elle désigne :
 L'huile , une huile extra-vierge d'olive à l'étiquette libellée Molise suivie de la mention DOP ou  Denominazione di origine protetta ;
 Un vin produit dans les provinces de Campobasso et d'Isernia à l'étiquette libellée Molise  suivie de la mention DOP ou  Denominazione di origine protetta, dont il existe diverses variétés :

Notes et références 

Cuisine molisienne